Wybory do Senatu odbyły się w Czechach w dniach 7 i 8 października 2016, druga tura w dniach 14 i 15 października. Z pierwszą turą odbyły się równolegle wybory samorządowe i kilka referendów lokalnych.

Rządząca koalicja Czeska Partia Socjaldemokratyczna (CSSD), ANO 2011, Unia Chrześcijańska i Demokratyczna – Czechosłowacka Partia Ludowa (KDU-CSL) zachowała większość w Senacie. Największy sukces odniosła Unia Chrześcijańska i Demokratyczna – Czechosłowacka Partia Ludowa zdobywając 6 mandatów przy 2 opuszczonych, natomiast Czeska Partia Socjaldemokratyczna poniosła największe straty, utrzymując tylko dwa z dwunastu miejsc do reelekcji.

ANO 2011 wygrał pierwszą rundę w 14 z 27 okręgów, ale ostatecznie tylko trzej kandydaci zostali wybrani w II turze, co było rozczarowaniem dla partii.

System wyborczy 
Jedna trzecia spośród 81 senatorów jest wymieniana co dwa lata. Kadencja senatora jest 6 letnia, są oni wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych w systemie dwóch rund.

Wyniki 

2016 w Czechach
2016
Czechy